Божидар Орешковић (Загреб, 21. август 1942 — Загреб, 10. јул 2010) је био хрватски и југословенски филмски, телевизијски и позоришни глумац.

Извршио је самоубиство у воћњаку поред своје куће крај Велике Горице, недалеко од Загреба.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е▲
|-
| 1963. || У пролазу ТВ филм || /
|-
| 1969. || Дивљи анђели || Клеј
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е▲
|-
| 1970. || Пуцањ ТВ филм || Томо Брадић
|-
| 1970. || Кратка ноћ ТВ филм || /
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха ТВ филм || /
|-
| 1975−1976. || Капелски кресови ТВ серија || Риђан
|-
| 1976. || Њих троје ТВ филм || /
|-
| 1976. || Три јаблана ТВ филм || /
|-
| 1976. || Издаја ТВ филм || /
|-
| 1977. || Пуцањ || Томо Брадић
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија || Брицо
|-
| 1979. || Пјесма од растанка ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е▲
|-
| 1978−1980. || Пуном паром ТВ мини серија || Драго
|-
| 1980. || Два сандука динамита ТВ филм || /
|-
| 1981. || База на Дунаву ТВ серија || Бата
|-
| 1981. || Снађи се, друже || Брицо
|-
| 1981. || Ситне игре ТВ филм || /
|-
| 1982. || Изјава ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1982. || Уцјена ТВ филм || /
|-
| 1983. || Замке ТВ серија || Иван Сертић
|-
| 1984−1985. || Инспектор Винко ТВ серија || Клемпо
|-
| 1985. || Приче из фабрике ТВ серија || Брацо Ковачић
|-
| 1987. || Резервисти ТВ филм || /
|-
| 1988. || Вук Караџић ТВ серија || Игњат Брлић
|-
| 1989. || Птице небеске ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е▲
|-
| 1990. || Орао || Дражен
|-
| 1991. || Крхотине || Томо Ливаја
|-
| 1995. || Госпа || Полицајац 1
|-
| 1995. || Ноћ за слушање Кратки филм || Борис
|-
| 1996. || Како је почео рат на мом отоку || Борис Басић
|-
| 1997. || Новогодишња пљачка ТВ филм || Винко Новак
|-
| 1997. || Загорје, дворци Кратки филм || /
|-
| 1998. || Заваравање || /
|-
| 1999. || Четвероред || Геџа
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е▲
|-
| 2000. || Је ли јасно, пријатељу? || Давор
|-
| 2001. || Краљица ноћи || Др. Приморац
|-
| 2003. || Коњаник || Заповиједник
|-
| 2004. || Случајна супутница || Мразовић
|-
| 2005. || Милијун еура ТВ серија || Натјецатељ
|-
| 2005. || Снивај, злато моје || Бацани
|-
| 2005. || Битанге и принцезе ТВ серија || Господин Гробник
|-
| 2005. || Волим те ТВ филм || Крешин отац
|-
| 2006. || Црвено и црно || Феликс
|-
| 2007. || Обични људи ТВ серија || Инспектор Густав Сова
|-
| 2007. || Живи и мртви || Заповједник
|-
| 2007. || Завера ТВ серија || Министар унутрашњих послова
|-
| 2008. || Бибин свијет ТВ серија || Господин Посиловић
|-
| 2007−2008. || Добре намјере ТВ серија || Томислав Деверић
|-
| 2007−2008. || Понос Раткајевих ТВ серија || Ото Висер
|-
| 2008−2009. || Све ће бити добро ТВ серија || Бранко Мацановић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е▲
|-
| 2010. || Мамутица ТВ серија || Перо Матишић
|-
| 2012. || Пушиона Видео || Јоза / стражар у затвору
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1942.
Умрли 2010.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Загрепчани
Самоубице